Ягужи́н(ь)ский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Ягужинский, Павел Иванович (1683—1736) — русский государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I.
 Ягужинский, Сергей Павлович (1731—1806) — последний представитель рода Ягужинских.
 Ягужинский, Сергей Иванович (1862—1947) — живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства.

Ягужинская 
 Ягужинская, Анна Гавриловна (урождённая Голо́вкина; ум. 1751) — младшая дочь петровского государственного канцлера, графа Головкина, статс-дама Екатерины I.

См. также 
 Ягужинские